Сигрид Линдберг (; ,  — , там же) — шведская скрипачка. Дочь Карла Юхана Линдберга.

Биография 
Родилась 5 января 1871 года в Стокгольме. В 1886—1890 годах училась в Королевской высшей музыкальной школе в Стокгольме у своего отца, затем в Парижской консерватории у Анри Бертелье. Концертировала во Франции, снискав успех исполнением музыки Эдварда Грига. На протяжении многих лет была солисткой оркестра Королевской оперы. В 1926 году избрана в Шведскую королевскую музыкальную академию.

Армас Ярнефельт посвятил Линдберг свою «Колыбельную». Линдберг стала моделью для скульптуры  «Скрипачка» (1904).

Примечания 

Скрипачи Швеции
Академические музыканты Швеции